L'acronyme RTPS peut faire référence à:
 Real Time Publish Subscribe protocol, un protocole interopérable d'échange de données géré par l'OMG en tant que couche de transport du Data Distribution Service (ou DDS)
 Radiation Treatment Planning System

Ne pas confondre avec : RTSP

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Data Distribution Service

Liens externes 
 le protocole RTPS sur wikipedia.en
 The OMG DDS RTPS portal